Fish out of water (; белая ворона; не в своей тарелке) — идиоматическое выражение в английском языке, означающее человека, который оказался в незнакомом и часто неудобном окружении.

Книги 
  — детская книга американской писательницы Элен Палмер (1961).

Музыка 
 Fish out of Water — альбом британского музыканта Криса Сквайра (1975)
 Fish out of Water — альбом американского джазового музыканта Чарльза Ллойда (1990)

Фильмы 
 A Fish Out of Water — десятая серия третьего сезона мультсериала «Гриффины» (2001).

Примечания